В парному розряді жіночого тенісного турніру Avon Championships of Seattle 1980, що проходив у рамках Туру WTA 1980, Розмарі Казалс і Венді Тернбулл виграли титул, у фіналі перемігши пару Грір Стівенс і Вірджинія Вейд 6-4, 2-6, 7-5.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (чемпіонки)
 Лора Дюпонт /  Пем Шрайвер (півфінал)

 Грір Стівенс /  Вірджинія Вейд (фінал)
 Міма Яушовец /  Енн Сміт (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Seattle